NGC 4862 (другие обозначения — IC 3999, MCG -2-33-79, PGC 44610) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4862
Дева (созвездие)